Рональд Бреслоу (Ronald Charles David Breslow; 14 марта 1931 г., Рауэй, Нью-Джерси — 25 октября 2017 г., Нью-Йорк) — американский -органик, занимавшийся разработкой и синтезом новых молекул. Профессор Колумбийского университета, член НАН США и Американского философского общества, иностранный член Лондонского королевского общества. Удостоен Национальной научной медали (1991) и других наград.

Биография 
Рональд Бреслоу родился в марте 1931 года в Рауэй, Нью-Джерси. Являлся младшим из двух детей. Его отец Александр — врач общей практики, полевой хирург во время Тихоокеанского конфликта; мать Глэдис — сиделка, инспектор по авиации во время войны.

Во время войны часть семьи Бреслоу, включая Рональда, была эвакуирована в Голливуд, где Рональд впервые пошёл в школу. В 17 лет он стал финалистом конкурса поиска научных талантов памяти Вестингауза (Regeneron Science Talent Search).

В 1949 году Бреслоу поступил в Гарвардский университет в магистратуру по программе искусств. В течение последнего года обучения он подрабатывал в лаборатории Гилберта Сторка, за что был награждён соавторством в двух работах по изучению кедрового масла. Следующий год Бреслоу провёл за изучением медицины, чтобы получить степень магистра через год. После непродолжительной медицинской карьеры Рональд посвятил себя химии. Далее он получил в 1955 году докторскую степень в Гарварде под руководством Роберта Вудворда. В этом же году Рональд женится на Эстер и уехал в Кембридж, Великобритания.

В Кембридже Рональд один год работал в Национальном научном Фонде (NSF) под руководством Александра Тодда.

В 1956 году для Рональда была создана временная должность в Колумбийском университете, где он проработал всю оставшуюся жизнь. Сначала он получил должность младшего сотрудника, а потом и профессора.

Рональд был избран в Национальную академию наук США в 1966 году и в Американскую академию наук и искусств в 1967 году.

Научные исследования 
Изначально сфера интересов Рональда Бреслоу заключалась в изучении структуры и механизмов реакций. Например, Рональду удалось выяснить механизм действия витамина В1 в цикле Кребса и уточнить механизм 1,2-сдвига атома водорода в реакции Бутлерова. Позже круг интересов Рональда сильно расширился:

Ароматичность 
С 1957 года и на протяжении последующих 20 лет Рональд Бреслоу занимался изучением ароматичности. Ему удалось доказал стабильность соли трифенилциклопропения и правильность его классификации как ароматического соединения, синтезировал исходный ион циклопропения. Также было доказано, что циклические ненасыщенные кетоны, подчиняющиеся правилу ароматичности Хюккеля (при рассмотрении кетонной группы как C+-O-), являются устойчивыми и доступными.

Рональд является автором термина «антиароматичность» для описания систем с 4n π-электронами.

Вместе с коллегой из Колумбии Уильямом Рейнмутом Рональд разработал электрохимический способ количественной оценки относительной стабильности ароматических катионов и pKa различных анионов, полученных путём двухэлектронного восстановления стабильных катионов.

Биомимикрирующая химия 
В 1950-е года Рональд Бреслоу проводил свои исследования на хорошо изученных моделях ферментов и ферментоподобных процессах. Например, был разработан метод хлорирования только определённых С-Н связей холестанола благодаря использованию определённых линкеров различной длины, выступающих своеобразными указками места хлорирования. Кроме этого, на примере синтетически модифицированных циклодекстринов была показана возможность протекания различных ферментоподобных реакций: эпоксидирование алкенов, гидролиз динуклеотидов, хлорирование анизола в орто-положение, взаимного превращения α-аминокислот и α-кетокислот.

Также были созданы модель цитохрома Р450, катализаторы для рацемизации и декарбоксилирования аминокислот; разработан аналог пиридоксаля на основе алкилированных полиэтилениминов для моделирования трансаминирования.

Водная органическая химия 
В конце XX века Рональд Бреслоу в своих исследованиях показал, что возможно протекание ряда органических реакций (циклоприсоединение Дильса-Альдера, конденсация бензоина, SN2-реакции, восстановление боргидридными реагентами) в воде. Замена растворителя на воду приводило к увеличению скорости реакций, большей стерео- и региоселективности.

Противораковые препараты 
В начале XXI века в группе с биологами Рональд Бреслоу обнаружил, что бис-гидроксамовые кислоты, связанные длинным линкером, являются хорошим фактором для дифференцировки клеток. Дальнейшие исследование привели к синтезу Вориностата, который стали использовать в исследованиях и лечении рака.

Происхождение жизни 
Ближе к 2010-м годам работа Рональда заключалась в исследовании передачи хиральности в присутствии энантиомерно чистого субстрата и увеличении энантиомерного избытка для аминокислот и азотисты оснований при перекристаллизации.

Молекулярная электроника 
В этой области Рональда интересовала конструкция молекулярных проводов, а именно количественное соотношение между структурой органического линкера и эффективностью проводимости. В 2010-х годах Рональду удалось получить полностью углеродные молекулярные провода, соединяющие два золотых электрода, которые обладали более высокой проводимостью, чем ранние аналоги.

Педагогическая деятельность 
Рональд Бреслоу является автором учебника «Механизмы органических реакций», составленного в 1968 году. Данный учебник был написан в качестве сопровождающего материала для студентов, зачисленных на курс Рональда Бреслоу, и хорошо адаптирован для самостоятельного чтения.

Научно-организационная и политическая деятельность 
С 1976 по 2979 года Рональд Бреслоу был председателем факультета Колумбийского университета. На данной должности он добился от университета договоренности о сборе средств для внутреннего ремонта одного из главных химических зданий Колумбии, Хавмейер Холла.

Рональд Бреслоу был избран председателем комитета по рассмотрению возможности совместного обучения в Колумбийском университете, по результатам которого была проведена реформа, позволяющая девушкам быть зачисленными в Колумбийский колледж. В результате данном колледже соотношение мужчин и женщин быстро дошло до отметки 55:45, значительно выросло количество сильных абитуриентов.

В 1996 году Американское химическое общество выбрало Рональда Бреслоу президентом общества. Это дало свободу Рональду в продвижении химии в повседневную жизнь. Для этого Рональд опубликовал несколько просветительских статей в журнале Chemistry and Engineering News, опубликовал через Американское химическое общество небольшую книгу для широкого круга читателей с изложением положительной стороны использования и изучения химии. Кроме этого, Рональд учредил премию для государственных служащих за поддержку целей и деятельности науки.

Для продвижения науки Рональд Бреслоу лоббировал Вашингтон для увеличения финансирования науки. Была разработана концепция «7%-го решения», позволяющая удвоить бюджет науки в течение 10 лет за счёт такого годового прироста. Проект получил одобрение и был реализован.

Ещё одна проблема, которой занимался Рональд, заключалась в отсутствии признания химии в медицине. Чтобы исправить это, Рональд убедил Американское химическое общество профинансировать курс лекций по химии в Национальном институте здоровья. В качестве докладчиков были выбраны выдающиеся химики, которые работали на стыке медицины и химии.

Кроме этого, Рональд проводил консультации для различных химических и фармацевтических компаний.

Почести и награды 
За свою жизнь Рональд Бреслоу получил более 70 наград и премий. От Американского химического общества Рональд получил 3 премии: в области теоретической химии (1966), в области теоретической науки (1987) и медаль Пристли (1999). Кроме этого, Бреслоу получил премию в области химических наук (1989) от Национальной академии наук США, премию за лекцию столетия (1989) от Королевского химического общества, премию Парацельса (1990) от Швейцарского химического общества и медаль Перкина (2010) от Общества химической промышленности.

Кроме этого, следует отметить следующие награды и членства:

 1967 год — удостоен почетной должностью имени Самуэля Лэтэма Митчелла.
 1969 год — получил медаль Марка ван Дорена за качество преподавания.
 1969 год — .
 1971 год — Премия столетия Королевского химического общества Великобритании.
 1977 год — .
 1980 год — .
 1980 год — получил премию великого учителя от выпускников Колумбийского колледжа.
 1989 год — .
 1991 год — получил Национальную медаль США за науку.
 1992 год — избран в группу видных профессоров Колумбийского университета.
 1992 год — избран иностранным членом Индийской академии наук.
 2000 год — избран иностранным членом Королевского общества.
 2003 год — .
 2004 год — Премия Уилларда Гиббса.
 2006 год — .
 2014 год — , его высшая награда.
 2019 год -получил премию Александра Гамильтона.

Память 
Колумбийский университет учредил постоянную должность старшего специалиста по химии, в благодарность за финансовую выгоду от продажи патента на Вариностат компании Merck. Изначально эта должность была названа в честь Эстер Бреслоу, но после смерти Рональда Бреслоу название должности было изменено и стало носить имена Рональда и Эстер Бреслоу. 

Американское химическое общество учредило ежегодную премию Рональда Бреслоу за вклад в биомиметическую химию, тем самым отметив работу ученого.

Семья 
Рональд встретил свою будущую жену Эстер в Гарварде на курсе Фрэнка Вестхаймера, посвященного механизмам реакций. В 1955 после получения Рональдом докторской степени, пара поженилась. От Эстер у Рональда было две дочери (Стефани и Карен), которые получили юридическое образование и стали адвокатами.

Личные качества, хобби 
В детстве Рональда Бреслоу характеризовали, как энергичного, уверенного в себе подростка. В школе Рональд постоянно занимал пост старосты.

Ероме этого, в юношестве у Рональда Бреслоу была оборудованная лаборатория, находящаяся в подвале семейного дома, в которой он ставил различные эксперименты. Кроме этого, Рональд был опытным классическим и джазовым пианистом, семейным поваром, любителем погружений с аквалангом.

Ссылки 
 https://www.nature.com/articles/d41586-017-08461-5
 https://cen.acs.org/articles/95/web/2017/10/Ronald-Breslow-dies-86.html

Примечания 

Члены Национальной академии наук США
Профессора Колумбийского университета
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Доктора философии по химии
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству